Dennis Şerban
Radu X Şerban
Şerban Ier Cantacuzino
Constantin Ier Şerban Basarab

Patronyme roumain
Homonymie de patronyme